Der Name Oranjestad bezeichnet

 eine Stadt auf Aruba, siehe Oranjestad (Aruba)
 eine Stadt auf Sint Eustatius, Karibische Niederlande, siehe Oranjestad (Sint Eustatius)